Натуральне число 309
 309 рік до нашої ери
 309 рік нашої ери